Sztancsik József (1908–1969) labdarúgó
 Sztancsik József (1951–) néptáncos, sportoló, tanár